Яков Дашков:
 Дашков, Яков Авксентьевич (ум. ок. 1642) — российский государственный деятель 17 века, дворянин московский, воевода.  
 Дашков, Яков Андреевич (1803—1872) — российский дипломат.